Kolossow  ist der Familienname folgender Personen:

 Guri Wassiljewitsch Kolossow (1867–1936), russisch-sowjetischer Mathematiker
 Sergei Nikolajewitsch Kolossow (1921–2012), russischer Filmregisseur